XSeries bezeichnet:

 Die x86-basierten Server von IBM werden nun als IBM System x bezeichnet.
 Die X-Series vom Mobilfunkanbieter unter der Marke 3, siehe Hutchison Whampoa.
 Nokia Xseries aus den XPressMusic Handymodellen von Nokia hervorgegangen